Чекаларовата къща е разположена на ул. „Шипка“ № 50 в жилищна зона „Докторски паметник“, район Оборище в София.

Къщата е построена в периода 1903 - 1912 година от видния български революционер от ВМОРО Васил Чекаларов, с помощта на архитекта Георги Киселинчев. В нея той живее със семейството си до смъртта си, а след това я оставя на съпругата си Олга (1891 – 1953), с която имат две дъщери: Екатерина (1910 – 1987) и Василка (1913 – 1917).

Бележки 

Недвижими културни ценности в София
Основани в България през 1900-те
Чекаларов
Чекаларови